Инисиаль 2012 () — первая половина 83-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте Ассоциации футбола Аргентины
 Чемпионат Аргентины 2012/13 на rsssf.com

2012
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2012 году